De Dijk (band), een muziekband uit Amsterdam
 De Dijk (album), het eerste studioalbum van deze band
 De Dijk (cultuurcentrum), een cultuurcentrum in Brugge
 ASV De Dijk, Amsterdamse sportvereniging

Zie ook 
 Dijk (doorverwijspagina)